Knight è un cognome. Tra le persone note che portano questo  cognome si ricordano:

A 
 Alan Knight (giocatore di calcio), ex giocatore di calcio inglese
 Alan Knight (storico), storico dell'America Latina
 Albert Knight, giocatore di cricket professionale inglese
 Albion Knight, Jr., politico americano e vescovo anglicano
 Amanda Knight, truccatore
 Andrew Knight (disambiguazione)
 Anne Knight (1786–1862), autrice britannica, riformatrice sociale e pioniera del femminismo
 Arabella Knight, scrittrice erotica inglese

B 
 Barry Knight (giocatore di cricket), ex giocatore di cricket inglese
 Beverley Knight, artista R&B inglese
 Bob Knight (nato nel 1940), allenatore americano di pallacanestro  dell'NCAA 
 Brevin Knight, giocatore di pallacanestro americano dell' NBA
 Brandon Knight (disambiguazione)

Altri progetti 

Cognomi inglesi